

Сент-Джордж — місто, штат Аляска
 Сент-Джордж — місто, штат Канзас
 Сент-Джордж — місто, штат Мен
 Сент-Джордж — місто, штат Південна Кароліна
 Сент-Джордж — місто, штат Юта
 Сент-Джордж — місто, штат Вермонт